Le Pari est une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1889.
 Le Pari est un roman de Ramon Fernandez publié en 1932.
 Le Pari est un film français de et avec Didier Bourdon et Bernard Campan sorti en 1997.
 Le Pari (Draft Day) est un film américain d'Ivan Reitman sorti en 2014.
 Le Pari est le 15° tome de la série B.D. Tendre Banlieue.
 « Le Pari », titre alternatif de Pari mortel (),  ( de la saison 8) de la série télévisée Inspecteur Barnaby, diffusé en 2005.

Voir aussi